Ка́чин () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 910 человек. Почтовый индекс — 44542. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 6,134 км².

Близ села в 1961 году был найден один из крупнейших кладов конца римского периода IV — начала V века н. э., найденных на территории Правобережной Украины.

Адрес местного совета 
44542, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с.Качин, Центральная, 29

Галерея 

</center>

Ссылки 
 Качин на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района